Vertigine di una notte (La Peur) – film del 1936 diretto da Victor Tourjansky
La Peur – film del 2015 diretto da Damien Odoul
La Peur – album di Johnny Hallyday del 1982